Slag för slag kan syfta på:

 Slag för slag (1958) – en svensk dokumentärfilm om boxning från 1958
 Slag för slag (1972) – en fransk film från 1972